Owsjannikow oder Owsjannikowa ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Igorewitsch Owsjannikow (* 1999), russischer Fußballspieler
 Dmitri Wladimirowitsch Owsjannikow (* 1977), russischer Politiker 
 Filipp Wassiljewitsch Owsjannikow (1827–1906), russischer Physiologe
 Lew Wassiljewitsch Owsjannikow (1919–2014), sowjetischer Mathematiker
 Marina Wladimirowna Owsjannikowa (* 1978), russische Journalistin und Aktivistin
 Michail Fedotowitsch Owsjannikow (1915–1987), sowjetischer Philosoph
 Oleg Wladimirowitsch Owsjannikow (* 1970), russischer Eiskunstläufer